Il singolare del torneo di tennis Ciutat de Barcelona 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jordi Burillo che ha battuto in finale Carlos Moyá 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Carlos Costa (primo turno)
 Francisco Clavet (quarti di finale)
 Javier Sánchez (secondo turno)
 Jordi Arrese (quarti di finale)

 Carl-Uwe Steeb (primo turno)
 Tomás Carbonell (primo turno)
 Nuno Marques (semifinali)
 Hernán Gumy (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ciutat de Barcelona 1995